Esistono più comuni francesi con questo nome

Corbon – Calvados
Corbon – Orne